Jean-Claude Perrin peut désigner :
 Jean-Claude Perrin (1936-), athlète français ;
 Jean-Claude Perrin (1943-2022), auteur, comédien et metteur en scène français.